Edgar T. Wherry (1885-1982),  minéralogiste, pédologue et botaniste américain ;
 Wherry Lines, ligne de chemin de fer du Royaume-Uni ;
 Nom anglais du bachot, type de petit bateau à fond plat servant à passer des bras de rivière ;
 en particulier, le Norfolk wherry.